Turniej olimpijski w tenisie stołowym mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2008 roku w Pekińskiej Hali Tenisa Stołowego.

Kalendarium

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodnicy zostali rozstawieni w oparciu o ranking światowy ITTF.

Pierwszych szesnastu zawodników zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodnicy z miejsc od 17 do 32 rozpoczynali udział od drugiej rundy turnieju. Zawodnicy z miejsc 33 - 51 rozpoczynali start o pierwszej rundy, natomiast zawodnicy z miejsc 52 - 77 rozgrywali rundę eliminacyjną.

Turniej

Eliminacje

Runda Finałowa

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008